Flöttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Flöttjärnarna, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Gällingsflöttjärnen, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Flöttjärnarna, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun,  (5,05 ha)
Flöttjärnarna (Hede socken, Härjedalen, 693881-138154), sjö i Härjedalens kommun, 
Flöttjärnarna (Hede socken, Härjedalen, 693904-138059), sjö i Härjedalens kommun,  (8,36 ha)
Flöttjärnen, sjö i Vilhelmina kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn